Cérilly ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Frankreich:

 Cérilly (Allier), Gemeinde im Département Allier
 Cérilly (Côte-d’Or), Gemeinde im Département Côte-d’Or
 Cérilly (Yonne), Gemeinde im Département Yonne
 Cérilly (Fluss), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vanne